Kownatki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kownatki, village de la voïvodie de Lublin
 Kownatki, village de la voïvodie de Podlachie